memoriter, mnemonik, a mnemotechnikában olyan betű- vagy mozaikszó, amely hangalakjával segíti másvalami megjegyzését
 memoriter, szó szerint bemagolandó szöveg